Чинетинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Чинета.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 788 человек, в том числе 414 мужчин и 374 женщины.

Состав поселения 
 Генералка (посёлок) — 
 Талый Ключ (посёлок) — 
 Тигирек (посёлок) — 
 Усть-Чагырка (село) — 
 Чинета (село, административный центр) —

Интересные факты 
 В 2,5 км к северо-западу от посёлка Тигерек находится региональный памятник природы Пещера Логово гиены. В 2006 году в пещере Логово гиены был обнаружен зуб (премоляр) палеолитического человека вида Homo sapiens, предположительно подобранного гиенами и затащенного под её своды около 34—34,5 тыс. лет назад.
 В районе села Усть-Чагырка на реке Чарыш находится Чагырская пещера. В пещере в слоях возрастом 40—45 тысяч лет были обнаружены костные останки трёх людей, предположительно вида Homo neandertalensis.
 На левом берегу реки Иня, в 2,5 км к северу от посёлка Тигирек находится пещера Страшна́я, где были найдены останки людей неизвестного вида, относящиеся к периоду 35—50 тысяч лет назад, мустьерские орудия, и зубы человека современного типа, обитавшего в пещере во времена верхнего палеолита (чуть более 20 тысяч лет назад). По индексу коронки молочные клыки из Чагырской пещеры располагаются рядом с молочным зубом из пещеры Страшной. Сравнительный анализ с использованием данных по 102 индивидам эпох каменного века показал, что ребёнок из Страшной близок к неандертальцу Ле Руа R50/33 (Франция) и детям из пещеры Кафзех. Массивный индивид из Страшной проявляет сходство с европейским неандертальцем Ле Руа R50/33. По индексу коронки ребёнок из Страшной сходен неандертальцем Ле Руа R50/33.

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района